Села:
 Безпечна — Житомирська область, Бердичівський район
 Безпечна — Київська область, Білоцерківський район
 Безпечна — Черкаська область, Жашківський район